The Old Maid – cortometraggio del 1914 diretto da John B. O'Brien
 The Old Maid – racconto del 1924 di Edith Wharton
 The Old Maid – dramma di Zoë Akins 
 Il grande amore (The Old Maid) – film del 1939 diretto da Edmund Goulding